Улица Коммуна́ров — улица в Красносельском районе Санкт-Петербурга на территории посёлка Горелово. Соединяет Авиационную улицу и Волхонское шоссе (с шоссе не пересекается, выезда нет). Протяжённость — 3370 м. Бывший Нарвский тракт.

География 
Улица проложена в направлении с юго-запада на северо-восток (по нумерации домов); северная оконечность улицы пересекает Волхонское шоссе, южная, пролегающая параллельно реке Дудергофке, проходит через парк и обрывается в 70 метрах от Таллинского шоссе.

По мере возрастания нумерации домов изменяется тип застройки улицы: от малоэтажной застройки и «хрущёвок» до современных кирпично-монолитных многоэтажных жилых зданий.

Здания и сооружения 
 д. 114:
 ГУЗ Городская поликлиника № 93;
 ГОУСОШ Школа № 391 Красносельского района
 д. 118 — Северо-Западный банк Сбербанка России, Красносельское отделение N1892/0685
 д. 118/1 — Библиотека, филиал № 4 ЦБС Красносельского района

Транспорт 
 Ж/д платформа Горелово (610 м)
 Маршрутное такси: № 650Б
 Бесплатная развозка до гипермаркета Лента и гипермаркета О'кей
На пересечении с Волхонским шоссе:
 Автобусы: № 108, 147, 195
На пересечении с Аннинским шоссе:
 Автобусы: № 20, 147, 81

Пересечения 
С юго-запада на северо-восток:
 Авиационная улица
 Поселковый переулок
 Речной переулок
 1 Трудовой переулок
 Садовый переулок
 Песочный переулок
 Лесной переулок
 Аннинское шоссе
 Новопроложенная улица
 Береговая улица
 Полевая улица
 Колобановская улица
 Волхонское шоссе

Ссылки